Bomprincipiensi – abitanti di Bom Princípio do Piauí
Bomprincipiensi – abitanti di Bom Princípio